Nikola Milojević – calciatore serbo
 Nikola Milojević – tennista serbo